Il capitano di Koepenick (I Was a Criminal ) – film del 1945 diretto da Richard Oswald
Il capitano di Koepenick (Der Hauptmann von Köpenick) – film del 1956 diretto da Helmut Käutner

Pagine correlate 
Der Hauptmann von Köpenick